Příjmení Sheehan nese více různých osobností:

 Billy Sheehan (* 1953) – americký baskytarista
 Cindy Sheehan (* 1957) – americká protiválečná aktivistka
 Robert Sheehan (* 1988) – irský herec

Externí odkazy